Tennis under Sommer-OL 2016 fandt sted i det Olympiske Tennis Center i perioden 6. august – 14. august 2016. Turneringen blev spillet på en hardcourt overflade, der anses for den hurtigste overflade. Der var i alt kvalificeret 172 spillere til at konkurrere i fem discipliner: Singler og doubler for både damer og herrer samt mixed double.

Turneringsformat 
I de to singlekonkurrencer var der 64 deltagere, hvorfor der blev afholdt 3 indledende runder før kvartfinalerne. I dame- og herredoublerne var der 32 deltagende par og her blev der spillet 2 indledende runder før kvartfinalerne. I mixdouble var der kun 16 deltagende par og her blev der kun spillet 1 indledende runder før kvartfinalerne. I herresingle blev der spillet bedst af fem sæt mens der i alle andre discipliner blev spillet bedst af 3 sæt. I mixdouble blev tredje sæt afgjort i en tie-break, hvor der blev spillet til 10 points.

Tidsplan

Medaljefordeling

Medaljetagere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Tennis.pdf
 http://www.itftennis.com/olympics/home.aspx